Norman (bedrijf), een antivirusbedrijf
Norman (lied), een lied geschreven door John D. Loudermilk
Norman (motorfietsmerk), een Brits historisch motorfietsmerk
Norman (Pokémon), een personage uit Pokémon
Norman (voornaam), een jongensnaam
Anglo-Normandische stijl, een Engelse romaanse architectuurstijl in de 11e en 12e eeuw
DJ Norman, Nederlandse deejay
 Norman (manga), een manga van Osamu Tezuka

Geografie:
Norman (Arkansas), een plaats in de Verenigde Staten
Norman (Nebraska), een plaats in de Verenigde Staten
Norman (North Carolina), een plaats in de Verenigde Staten
Norman (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
Norman County, een county in de Amerikaanse staat Minnesota
Norman Island, op het zuidelijkste puntje van de Britse Maagdeneilanden
Norman Park, een plaats Amerikaanse staat Georgia
Lake Norman of Catawba, een plaats in de Verenigde Staten (North Carolina)

Personen met de achternaam Norman
Bebo Norman, een Amerikaanse musicus
Dick Norman, een Belgische tennisspeler
Greg Norman, een Australische golfspeler
Jessye Norman, een Amerikaanse zangeres
John Norman, een Amerikaanse filosoof en schrijver
Magnus Norman, een Zweedse tennisser
Monty Norman, een Britse zanger en filmmuziekcomponist
Peter Norman, een Australische atleet